

Patronyme
 Marcel Vercammen, (1918-1981), est un footballeur et entraîneur belge.
 Rudolf Vercammen, (1880-1966), fut un homme politique socialiste belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme